Gminy i miejscowości w Rumunii
 Mândra – wieś w okręgu Aluta, w gminie Văleni
 Mândra – gmina w okręgu Braszów
 Mândra – wieś w okręgu Braszów, w gminie Mândra
 Mândra – wieś w okręgu Sybin, w gminie Loamneș